Колендович — фамилия.
 Колендович, Регина Станиславовна (более известна под фамилией Фринберг; род. 1928) — латвийская оперная певица, Народная артистка Латвийской ССР.
 Колендович, Роберт (род. 1980) — польский футболист, полузащитник.